Сезон 1987 года стал для ФК «Спартак» Москва 66-м в своей истории.

Команда

Основной состав

Чемпионат СССР 1987 
Основная статья: Чемпионат СССР по футболу 1987 (высшая лига)

Первый круг 

Прим.: После этого матча "Спартаку" сотрудниками "Харьковского Велозавода" был подарен памятный Приз - макет велосипеда на пьедестале.

Второй круг 

* Нумерация туров, из-за переносов матчей, может отличатся от действительной.

Итоговая таблица 

* Лимит ничьих равен 10.

Кубок СССР 1987/1988 
Основная статья: Кубок СССР по футболу 1987/1988

Кубок Федерации футбола СССР 1987 
Основная статья: Кубок Федерации футбола СССР 1987

Групповой этап

Турнирная таблица

Плей-офф

Финал

Кубок УЕФА 1987/1988 
Основная статья: Кубок УЕФА 1987/1988

Чемпионат СССР 1987 (дублирующие составы)

Первый круг

Второй круг

Итоговая таблица

Турнир памяти Александра Старостина

Основной состав

Предварительный этап

Турнирная таблица

Финальный этап

Итоговая таблица

Дублирующий состав

Предварительный этап

Турнирная таблица

Финальный этап

Copa Ciudad de Mar  del  Plata

Результаты матчей 

Итог : 1.Бока Хуниорс  2-3.Спартак / Ривер Плейт (Все три участвующие команды, набрали по 2 очка. Бока Хуниорс выиграла турнир, благодаря большему количеству забитых мячей)

Trofeo Real Balompedica Linense 

Итог : Спартак занял на турнире 1-е место

Товарищеские матчи

Основной состав

Дублирующий состав

Статистика

«Сухие» матчи 

Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Достижения

Командные

Индивидуальные

Литература

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт ФК «Спартак» Москва
 Сезон клуба на сайте болельщиков Fanat1k.ru

1987
Спартак Москва
1987